Peter Nöcker ist der Name folgender Personen:

* Peter Nöcker (Rennfahrer) (1928–2007), deutscher Automobilrennfahrer
 Peter Franz Nöcker (1894–1984), deutscher Architekt